Simeonskirchen (auch: Simeonkirchen) sind Kirchen, die nach dem Propheten Simeon, dem heiligen Simeon von Trier oder Symeon Stylites dem Älteren benannt sind. Gebräuchlich sind auch die Schreibweisen Sankt-Simeon-Kirche oder St. Simeonis (lat., Genitiv).

Liste der Simeonskirchen

Belarus 
 Minsk: Kirche des heiligen Simon und der heiligen Helena

Deutschland 
 Berlin: St.-Simeon-Kirche (Berlin)
 Dresden: Russisch-Orthodoxe Kirche des Heiligen Simeon vom wunderbaren Berge
 Hamburg: Kirche des heiligen Nikolaus (Hamburg), bis 2003 Simeonkirche
 Hamburg: St. Simeon Alt-Osdorf
 Hannover: Simeonkirche (Hannover), 1964/65 nach Plänen des Architekten Hanns Hoffmann für die Henriettenstiftung erbaut
 Karlsruhe: Simeonkirche, die kleinste evangelisch-lutherische Kirche Deutschlands  
 Löhne, OT Gohfeld: Simeonkirche (Gohfeld)
 Minden: St. Simeonis (Minden)
 München-Kleinhadern: Evang.-Luth. Simeonskirche
 Oberpierscheid: St. Simeon (Oberpierscheid)
 Trier: Simeonstift, Trier

Frankreich 
 St-Siméon (Saint-Simeux)

Kroatien 
 Zadar: St. Simeon (Zadar)

Lettland 
 Orthodoxe Kathedrale (Jelgava)

Siehe auch 
 Simonskirche
 Simon-Petrus-Kirche
 Simon-und-Judas-Kirche
 Kirche Hl. ehrwürdiger Simon der Mönch (Darosava)
 
Liste (Kirchengebäude nach Name)